Адамик Вікторія Віталіївна
 Адамик Петро Михайлович